Сурав Чаттерджи (Sourav Chatterjee; род. 26 ноября 1979, Калькутта, Индия) — индийский , специалист по теории вероятности.
Доктор философии (2005), профессор Стэнфордского университета (с 2013 года), фелло  (2018).

Окончил  со степенями бакалавра (2000) и магистра (2002) статистики. В 2005 году получил степень доктора философии по статистике в Стэнфорде — под началом , с диссертацией «Concentration Inequalities with Exchangeable Pairs». С 2005 по 2011 год в Калифорнийском университете в Беркли ассистент- и ассоциированный профессор. В 2009—2013 гг. ассоциированный профессор нью-йоркского Курантовского института. С 2012 года приглашённый ассоциированный профессор, с 2013 года профессор статистики и математики Стэнфорда.

Имеет статус постоянного резидента США.

Награды и отличия 
 Стипендия Слоуна (2007)
 Tweedie New Researcher Award,  (2008)
  (2010)
 IMS Medallion Lecture (2012)
  (2012, первый удостоенный)
 Young Researcher Award, International Indian Statistical Association (2013)
  (2013)
  (2014)

Примечания

Ссылки 
 https://statweb.stanford.edu/~souravc/ & CV
 https://profiles.stanford.edu/sourav-chatterjee
 https://statistics.stanford.edu/people/sourav-chatterjee
 https://math.berkeley.edu/people/faculty/sourav-chatterjee
 https://breakthroughprize2015.berkeley.edu/speakers

Вероятностники
Профессора Стэнфордского университета
Доктора философии по статистике
Действительные члены Института математической статистики
Стипендиаты Слоуна
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Преподаватели Курантовского института математических наук